Strzelanina w siedzibie YouTube – wydarzenie, które miało miejsce 3 kwietnia 2018 w siedzibie serwisu internetowego YouTube w San Bruno w stanie Kalifornia. Sprawcą zamachu była 38-letnia Nasim Najafi Aghdam, która weszła do budynku przez garaż i otworzyła ogień, raniąc trzy osoby, w tym jedną krytycznie. Następnie kobieta popełniła samobójstwo.

Przypisy 

2018 w Kalifornii
Hrabstwo San Mateo
YouTube
YouTube